Perkins County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Perkins County (Nebraska)
Perkins County (South Dakota)